Del Río ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Del Río (1932–1978), argentinischer Tangosänger
 Andrés Manuel del Río (1764–1849), spanischer Mineraloge und Chemiker
 Dolores del Río (Dolores Asúnsolo y López Negrete de Martínez del Río; 1904–1983), mexikanische Filmschauspielerin
 Felipe del Río Crespo (1912–1937), spanischer Jagdflieger
 Francisco Javier Del Río Sendino (* 1942), spanischer Priester, Bischof von Tarija
 Francisco Pacheco del Río (1564–1644), spanischer Maler, Kunsttheoretiker und Dichter
 Javier del Río Alba (* 1957), peruanischer Geistlicher, Erzbischof von Arequipa
 Juan del Río Martín (1947–2021), spanischer Geistlicher, Militärerzbischof von Spanien
 Laura del Río García (* 1982), spanische Fußballspielerin
 Medardo de Jesús Henao del Río (* 1967), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Mitú
 Néstor Del Río (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Pablo Martínez del Río (1809–1882), mexikanischer Botschafter
 Pío del Río Hortega (1882–1945), spanischer Mediziner, Histologe und Anatom
 Ramón del Río (1900–20. Jh.), argentinischer Mediziner, Politiker und Diplomat
 Sótero del Río Gundián (1900–1969), chilenischer Chirurg und Politiker

Siehe auch:
 Del Rio
 Do Rio
 Rio
 Corrada del Río
 Mirador del Río, Aussichtspunkt auf Lanzarote